Hato Mayor del Rey – miasto na Dominikanie
 Hato Mayor – prowincja Dominikany